Menhart ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Menhart (1899–1955), deutscher Schauspieler
 Oldřich Menhart (1897–1962), tschechischer Buch- und Schriftgestalter